Acquaviva (San Marino), een gemeente in San Marino

Italië:
Acquaviva (Montepulciano), een plaats in de provincie Siena
Acquaviva Collecroce, een gemeente in de provincie Campobasso
Acquaviva Picena, een gemeente in de provincie Ascoli Piceno
Acquaviva Platani, een gemeente in de provincie Caltanissetta
Acquaviva d'Isernia, een gemeente in de provincie Isernia
Acquaviva delle Fonti, een gemeente in de provincie Bari
Acquaviva (Castelfidardo), een plaats in de provincie Ancona

Personen 
Salvatore Acquaviva, een Belgische componist